Juris Silovs (1950–2018) szovjet színekben olimpiai ezüstérmes lett rövidtávfutó
 Juris Silovs (1973) lett országútikerékpár-versenyző, olimpikon